Президентские выборы в Польше прошли в 2005 году в два тура (9 и 23 октября соответственно). В первом туре выборов приняло участие 12 кандидатов, четверо из которых набрали более 10% голосов. Во втором туре победу одержал один из лидеров правоконсервативной партии «Право и справедливость» Лех Качиньский. Второе место занял Дональд Туск, лидер центристской партии «Гражданская платформа».

Предвыборная кампания 

14 сентября с выборов снялся Влодзимеж Цимошевич, которому прочили попадание в тройку лидеров на выборах. С выборов также снялись Збигнев Релига и Мацей Гертых. Ещё один кандидат, Даниель Поджицкий, погиб в ходе избирательной кампании в автокатастрофе.

Первый тур 

Явка избирателей в первом туре составила 49,74%.

Значительного успеха в первом туре добился лидер популистской партии «Самооборона» Анджей Леппер, набравший 15,11% голосов. Перед вторым туром Леппер призвал своих избирателей голосовать за Качиньского.

Второй тур 
Во второй тур вышли Дональд Туск и Лех Качиньский, набравшие относительное большинство голосов в первом туре.

Явка избирателей во втором туре составила 50,99%.

Президентские выборы в Польше
Октябрь 2005 года
Польша
2005 год в Польше